Bo Turesson – politico svedese
 Göte Turesson – botanico svedese
 Nils Turesson Bielke – politico svedese
 Tom Turesson – allenatore di calcio e calciatore svedese, attaccante